Cette page contient les pages d'homonymie de Égarés et Les Égarés.

Religion 
Les égarés sont les membres d'une religion dont le comportement n'est plus en accord avec cette religion :
 l'expression égarés (תועים en hébreu, to'im) désigne dans les chroniques et poèmes hébraïques du Moyen Âge les chrétiens dont le cheminement à travers l'Europe et aux portes de l'Orient se résume à des massacres et des rapines (voir Kiddoush hashem) ;
 en Arabie saoudite, les terroristes se réclamant de l'Islam sont appelés égarés (en France on les appelle islamistes, eux-mêmes se nomment moudjahiddins).

Culture 

littérature
 Égarés, une nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1885 ;
 Les Égarés, un roman de Frédérick Tristan paru en 1983 ;

cinéma
 Les Égarés (Gli sbandati), un film italien de Francesco Maselli sorti en 1955 ;
 Les Égarés, un film dramatique marocain réalisé par Said Khallaf, sorti en 2019 ;
 Les Égarés, un film franco-britannique d'André Téchiné sorti en 2003.

Histoire des religions
Homonymie de titre